Boutefeu peut désigner :

Technique 
 une autre appellation de la mèche lente (voir Chaîne pyrotechnique)

Titre 
 Le Boutefeu, septième histoire de la série Michel et Thierry de Arthur Piroton et Charles Jadoul.

Patronyme 

 Nathalie Boutefeu (1968-), actrice, scénariste et réalisatrice française.

Bateau 
 , un destroyer français.
Patronyme français